Localidades:
 Botelho (Santa Adélia) — distrito no estado de São Paulo;
 Botelhos — município no estado de Minas Gerais

Personalidades:
 Abel Botelho — militar e diplomata português;
 Adir Botelho — artista plástico e professor catedrático brasileiro;
 Bottelho — pintor e escultor português;
 Carlos Botelho — pintor português;
 Chico Botelho — diretor de fotografia, roteirista e cineasta brasileiro;
 Francisco Botelho — governador português de Tânger;
 João Botelho — cineasta português;
 Magnólia Botelho — bióloga, engenheira florestal e professora brasileira;
 Maurício Botelho — empresário brasileiro;
 Nuno Álvares Botelho — governador da Índia Portuguesa;
 Petúnia Botelho — advogada brasileira;
 Sérgio Botelho de Deus — futebolista brasileiro;
 Violeta Botelho — pedagoga e advogada brasileira
Desambiguações de sobrenomes